Ole Windingstad – direttore d'orchestra, pianista e compositore norvegese
 Rasmus Windingstad – sciatore alpino norvegese
 Tobias Windingstad – sciatore alpino norvegese